Taqi ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammed Taqi Moayed (* 1954), iranischer Diplomat
 Muhammad Taqi (* 1986), singapurischer Fußballschiedsrichter